Čvrljevo (Šibenik), gradsko naselje Šibenik
 Čvrljevo (Unešić), naselje u općini Unešić